Mariz steht für:

 Mariz, eine Gemeinde im nordportugiesischen Kreis Barcelos

Mariz ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Mariz (1910–1982), brasilianischer Fußballnationalspieler
 Vasco Mariz (1921–2017), brasilianischer Diplomat
 Vigolvino Wanderley Mariz (1940–2020), brasilianischen Politiker

Siehe auch:
 Maříž
 Maric
 Maritz